«Ба́шня» — российский телесериал (также позиционируемый как телефильм) Дениса Нейманда, созданный по заказу телеканала ТВ-3 в 2010 году, сочетающий в себе как триллер, так и остросюжетный детектив-фантасмагорию. Также, это — первый российский мистический сериал, по заявлениям некоторых журналистов и официальному сайту сериала.

Выход первых серий сериала поднял рейтинг канала ТВ-3 почти вдвое, в частности, благодаря участию в нём таких известных актёров, как Игорь Костолевский и Чулпан Хаматова. Обсуждению сериала и его популярности посвящена телепередача «Телехранитель» (Эхо Москвы).

Теглайны сериала: «Не смотри вниз» (появлялся в рекламных анонсах перед показом на ТВ3) и «Башня взорвётся» (анонсы новых серий ближе к концу сезона).

Второй сезон «Башня: новые люди» вышел в 2012 году.

Сюжет 
Действие происходит в России недалёкого будущего. В Москве построено новое, самое высокое в городе фешенебельное здание под названием «Башня», напичканное современными достижениями технологии, и управляемое компьютером.

Сигнал тревоги эвакуирует всех людей из Башни, и там остаются шестеро главных героев: фотограф Валера, соискательница Юля, охранник Рома, профессор Генрих Бергер, беременная Эва, менеджер Максим. В результате неожиданного взрыва все двери и лифты оказываются заблокированными, и главные герои остаются запертыми на двух этажах Башни.

Найдя друг друга и безуспешно прождав помощи, главные герои обнаруживают, что время снаружи зациклилось, и за окном виден постоянно повторяющийся момент времени, а в баре всегда можно обнаружить новую еду.

Каждый из главных героев предлагает своё объяснение происходящему, а также способ выбраться из Башни. В процессе исследования здания они узнают, что их перемещения ограничены двумя этажами — пространство зациклено и переход на этаж выше вызывает появление на нижнем этаже.

Попутно сериал рассказывает с помощью флеш-бэков о прошлом героев, в результате чего выясняется, что все они были связаны друг с другом ранее. Хозяин Башни, Гольданский, присутствует в воспоминаниях всех главных героев.

Ближе к концу сериала герои обнаруживают операторную, где находят диктора Ларису, управляющую автоматикой и электроникой Башни, но также не знающую выхода из неё.

В процессе поиска освобождения из Башни герои проходят процесс внутренней трансформации, переосмысляя себя и своё прошлое.

В главных ролях 

 Профессор Генрих Оскарович Бергер (Игорь Костолевский) — учёный, специализирующийся на волновой физике, и прибывший в Башню на научную конференцию, чтобы остановить проведение научного эксперимента.
 Охранник Рома Толоконников (Виталий Кищенко). Дежуривший в Башне охранник, бывший военный, увлекающийся миниатюрными моделями автомобилей.
 Фотограф Валера Мелехов (Михаил Евланов). Прибывший в Башню фотограф, активист «зелёных», имеющий скрытую цель свести счеты с другом детства Гольданским.
 Менеджер Максим Рогозин (Дмитрий Кубасов). Копирайтер-карьерист, достигший успехов в своей работе, но узнавший что неизлечимо болен. Пришёл в Башню с целью совершить самоубийство.
 Соискательница Юля Бережкова (Евгения Осипова). Блондинка с тёмным прошлым, пришла в Башню на собеседование на должность секретаря.
 Эва (Настя) (Виктория Исакова). «Беременная» женщина, покойный муж которой был архитектором Башни.
 Доставщица пиццы Заноза (Агния Кузнецова). Загадочная девушка Таня по прозвищу Заноза, неожиданно прибывает, когда главные герои заказывают пиццу, и так же неожиданно исчезает.
 Лариса (Чулпан Хаматова). Голос Башни, диктор, который озвучивает все информационные сообщения, исходящие от Башни. Имеет физическое уродство, скрытое компьютерными технологиями.
 Михаил Александрович Гольданский (Даниил Спиваковский). Владелец Башни, циничный и расчетливый бизнесмен. Находится за кадром, присутствует в воспоминаниях всех главных героев.

Съёмки 
 Сериал снимался на три цифровые фотокамеры Canon 7D, оснащённые профессиональной кинооптикой.
 Для съёмок в одном из крупных съемочных комплексов Москвы под руководством Юрия Харикова был построен оригинальный проект — два этажа гипотетического высотного здания общей площадью 1,5 тыс. м².
 В фильме интерьеры научного института, в котором работал герой Игоря Костолевского проф. Бергер, снимались в здании, в котором и в действительности располагается ряд институтов Российской Академии Наук по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 33. Но, в отличие от фильма, данные институты биологического, а не физического профиля.
 Показ первых серий на ТВ-3 принес каналу почти двукратный прирост аудитории по сравнению с обычной.

Примечания

Ссылки 
 Вопросы съёмочной группе и актёрскому составу (форум)

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2012 году
Детективные телесериалы России
Мистические телесериалы России
Телесериалы телеканала ТВ-3